Valkijärvi är en sjö i Finland. Den ligger i kommunen Kangasala i landskapet Birkaland, i den södra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Valkijärvi ligger  meter över havet. Arean är  hektar och strandlinjen är  kilometer lång. Sjön   I omgivningarna runt Valkijärvi växer i huvudsak blandskog.

Källor 

|
Insjöar i Kangasala